Волхов:

 Волхов — река в Новгородской и Ленинградской областях России, вытекает из озера Ильмень, впадает в Ладожское озеро.
 Волхов — город в Ленинградской области.
 Муниципальное образование город Волхов — городское поселение в Ленинградской области.
 Волхов — посёлок в Ленинградской области.
 Волхов  — локомотивное депо в городе Волхов. 
 Волхов — место в Орловской губернии (родина А. Н. Апухтина).
 Волхов — персонаж легенды о скифских князьях Словене и Русе (Сказание о Словене и Русе и городе Словенске), старший сын Словена.
 Волхов — название деревни Гостинополье в 1923—1927 гг.

Спорт 
 ФСЦ «Волхов» — советский и российский футбольный клуб из Волхова.
 «Волхов» — российский футзальный и футбольный клуб из Великого Новгорода.

Техника 
 «Волхов» — спасательное судно-катамаран, с 1922 года носит название «Коммуна».
 «Волхов-М» — советский корабельный зенитно-ракетный комплекс средней дальности.
 «Волхов» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка».

См. также 
 Волхв (значения)
 Волхово
 Волховская
 Волховский